Сисопхо́н, или Серейсаопхоан ( — seʔrəjsaopʰoan) — город в северо-западной части Камбоджи. Административный центр провинции Бантеаймеантьей.

География 
Абсолютная высота — 15 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 192 492 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через Сисопхон проходят национальные шоссе № 5 и № 6.

Достопримечательности 
В 40 минутах езды от Сисопхона на север находятся руины храма Бантеай Чхма ( — bɑntiej cʰmaː), построенного в XII—XIII вв.

Примечания 

Города Камбоджи